Eneström är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Frans Eneström
 Gustaf Eneström
 Hjalmar Eneström

Se även 

 Enström

Svenska efternamn